Gastonia (Carolina do Norte)
 Gastonia (planta)
 Gastonia (dinossauro)

Desambiguação